DALY (D.Daly) ,  de son vrai nom Didier Daly, né le 17 juin 1978 aux Abymes (Guadeloupe), est un auteur-compositeur-interprète, acteur et producteur de musique guadeloupéen.

Biographie 
En 1996, Daly, artiste ayant grandi au Raizet en Guadeloupe, fait ses premiers pas dans la musique. Avec ses camarades (Darkman, Tysmé, Edinyo puis Sherkan), Daly crée le groupe « la Horde noire ».

En 1998, Mi la sa ka bay (La horde noire) , premier opus du groupe voit le jour. La conception de son clip lui permettra de faire une rencontre clef, celle du réalisateur Jean-Claude Flamand Barny. Pour rejoindre le « Karukéra Crew » (Star Jee, Exxòs, BBG, Tysmé, Phonie, ...) ainsi que « la Horde Noire », il décide après plusieurs prestations en Guadeloupe, de partir en France en 1999. Mais malheureusement à cette époque le groupe se dissout, il a alors l’idée de son premier album solo. Quelques années plus tard, il rentre au pays avec une maquette et, par l’intermédiaire de Staniski, il rencontre David Drumeaux, son producteur pour les deux albums I alé man et Mista dal.

Premier album : I alé man 
I alé man, premier album solo de Daly voit le jour en juin 2004. L'album est récompensé par le trophée d’or en 2004 prix dance hall des vacances avec Tchenbé Nou, par le prix Sacem 2005 « révélation de l’année », par le trophée phenix tube 2006 avec Toujou Opé et par le trophée de la gloire en 2006 avec Twòp. Ce qui lui permettra de faire les premières parties de Corneille, Sean Paul en Guadeloupe et en Martinique mais aussi de monter sur les scènes prestigieuses du Centre des Arts, de Bercy au « Grand Méchant Zouk », du Zénith de Paris avec le concert du Karukera Sound System, ainsi que du Bataclan lors de la tournée Love tour de Patrick Saint-Eloi.

Nèg Maron, le film 
Cinq ans après leur rencontre, Jean-Claude Flamand Barny décide de lui confier après un casting et trois mois de préparation le rôle de Silex, un des deux personnages principaux de son premier long métrage aux côtés d’Admiral T : Nèg Maron, illustration d’une certaine catégorie de la jeunesse guadeloupéenne. Le film est produit par Mathieu Kassovitz.

Deuxième album : Mista Dal 
Sorti le 7 juillet 2007, la conception de Mista Dal lui demande plusieurs mois de réflexion et de concentration pour l’écriture de ses lyrics et ensuite six mois de travail intense en studio.  Beaucoup plus mur et éclectique que le premier, à la fois d’un point de vue musical, mais aussi au niveau des textes, il reflète plus la personnalité et l'univers de l'artiste, d’où son nom. Qualifié de conscient et ne relatant que la réalité, il met en musique ce qu'il vit et voit au quotidien. Cet album réserve quelques bonnes surprises, des feats authentiques et des sonorités originales et inhabituelles.

Le 7 novembre 2007, Daly enflamme la scène bastille accompagné de guests inattendus tels que Goldee, Shaolin et Admiral T.

C'est au centre des Arts que Daly fait son premier concert solo le 16 janvier 2008, avec en première partie Shaolin et Dj Jaïro. Le maître des lieux ce soir-là était accompagné de grandes pointures de la musique tels que Patrick Saint-Eloi, Admiral T, Missié GG (Fuckly), Jeff Joseph ainsi que V-ro et Benzen. À peine débarqués de Paris, Stéphane Castry à la basse, Michael Désir à la batterie, Yann Négrit à la guitare et Didier Davidas au clavier se sont imprégnés de l'ambiance pour donner un accompagnement de rêve.

Troisième album : Le Dalycious 
En 2013, il sort son troisième album solo Le Dalycious.

Quatrième album : One Man Gang 
En 2018, Daly revient avec un quatrième album solo nommé One Man Gang qui sort le 23 novembre 2018 sur toutes les plateformes de streaming. Dans cet album on retrouve le son Money en featuring avec Pon2Mik et Simsima.

Engagement 
En 2010, avec Mélanie Ibéné, Daly créent l’association Tout est possible dans le quartier Le Raizet (Les Abymes) pour permettre à des jeunes en difficulté de s'exprimer au travers de pratiques artistiques dans le but d'une insertion sociale et professionnelle. 

En 2014, Ibéné et Daly reçoivent le prix régional «Talent des cités», catégorie Création, (prix initié par le ministère de la Ville et par le Sénat, organisé par BGE).

Discographie

Albums 
 La horde noire (Mi la sa ka bay) (1998)
 I alé man, premier album solo (2004)
 Mista Dal (I alé man part 2) (2007)
 Le Dalycious (2013)
 One Man Gang (2018)

Compiles 
 Summer Jam (2010)
 30 ans de kassav (2009)
 Reaktor (2006)
 Le Grand Méchant Zouk (2006)
 Dj Jackson « pran pyé la » (2006)
 Ragga connection vol 1 (2006)
 Carribean session du Karukera Sound System (2005)
 Killa session vol 2 (2005)
 Hartunes (2005)
 Ragga color (2002)

DVD (concerts, clips) 
 Admiral T au Zénith de Paris, DVD (2011)
 Summer Jam (2010)
 Kréyolistik (2010)
 30 ans de kassav (2009)
 Le Grand Méchant Zouk (2006)

Mixtapes 
 Thug Mix (2004)
 Teworist (2004)
 Hip hop Kreol (2000)

Singles 
 Karukera Crew (2000)
 Big Ting Poppin (2009)
 Rèspèkté'w (2011)
 Rèspèkté'w (Remix) (2011)
 Bay dlo  (2012)
 Difé (feat. X-Man & Kalash) (2012)
 Dèlbow (feat. Politik Nai & Daddy Yod)  (2014)
 À l'ancienne (feat. Riddla) (2014)
 Sang (feat. Babz Wayne) (2016)
 Money (feat. Pon2Mik & Simsima) (2018)

Filmographie

Cinéma 
  Nèg Maron de Jean-Claude Flamand Barny  (2005)

Concerts 
 "La nuit de l'outre mer" à Bercy  (2012)
 "La nuit de la Guadeloupe" au stade des Abymes (2012)
 "Pinting Party" (esy kennenga party) (2012)
 "Kwakxicolor" Atrium (2012)
 "Akiyo" à la Kasa  (2012)
 "Esy Kennenga" à la Cigale (2011)
 "K’ribean Vybes Festival" au Stade de Baie-Mahault (2011)
 "Première partie du Grand Méchant Zouk" au Vélodrome de Baie-Mahault (2011)
 "Admiral T" au Zenith (2010)
 "Chokola tour d'Orlane" (2010)
 "Beach de Toulouse" (2010)
 "concert humanitaire pour Haiti" (2010)
 "Gwada dance show" (2009)
 "Guadeloupe festival (2009)
 "30 ans" de kassav au stade de France (2009)
 "25 ans" Patrick Saint-Eloi (2008)
 "35 ans" Jeff Joseph (2008)
 Festival du zouk (2008)
 Horidom festival (2008)
 concert Daly "Mista Dal" au Centre des Arts (2008)
 Admiral T "Fòs A Péyi La Tour" (2008)
 Show Case album "Mista Dal" Scène Bastille (2007)
 Le Grand Méchant Zouk (2006)
 Soft au Centre des Arts (2006)
 "Love Tour" tournée Patrick Saint-Eloi (2005)
 Karibbean Session au Zénith (2005)
 première partie Corneille (2004)
 première partie Sean Paul (2004)
 première partie Passi au Centre des Arts (1999)

Clips 
 Mi la sa ka bay (1998)
 Tchenbé nou (2004)
 Lyrical Teworist 2005 (2005)
 Twòp (2005)
 Nou toujou opé (2005)
 Fos (2007)
 Big Ting Poppin  (2009)
 Trêve de bavardages (Orlane feat Daly) (2009)
 Nou D2 (Suntrack Session) (2009)
 Rèspèkté'w (2011)
 Vakans-la rivé (2012)
 Rèv an mwen (reprise de Patrick Saint-Eloi) (2013)
 Dèlbow (feat. Daddy Yod & Politik Nai) (2014)
 À l'ancienne (2014)

Notes et références

Liens externes 
 
 

Musicien lié à la Guadeloupe
Auteur-compositeur-interprète français
Acteur français de cinéma
Naissance en juin 1978
Naissance aux Abymes